Gloria, princesa de Thurn y Taxis (23 de febrero de 1960 en Stuttgart) es una aristócrata, figura social y activista católica alemana, viuda de Juan Bautista de Thurn y Taxis, XI príncipe de Thurn y Taxis.

Biografía 
Gloria de Thurn y Taxis nació como la condesa Gloria Schönburg de Glauchau y Waldenburg, hija del conde Joaquín de Schönburg-Glachau y su esposa Beatriz, nacida condesa Széchenyi de Sárvár-Felsővidék. 

Fue educada en el Claustro del Bosque, en Baden-Württemberg, atendida por las Hermanas de Santa Lioba Korte.

El 30 de mayo de 1980 contrajo matrimonio con el príncipe Juan Bautista de Thurn y Taxis (1926-1990), desde ese momento se convertiría en princesa de Thurn y Taxis.

La princesa Gloria de Thurn y Taxis tiene tres hijos:

 María Teresa de Thurn y Taxis (Ratisbona, Alemania Occidental, 28 de noviembre de 1980).
 Isabel de Thurn y Taxis (Ratisbona, Alemania Occidental, 24 de marzo de 1982). 
 Alberto de Thurn y Taxis (Ratisbona, Alemania Occidental, 24 de julio de 1983) quien sucede a su padre en 1990 como príncipe de Thurn y Taxis.

Antes de casarse, Gloria desarrolló todo tipo de trabajos en Alemania. Debido a su carácter y actitudes en las numerosas actividades sociales a las que asistió tras su matrimonio, durante la década de 1980 Gloria fue conocida como La Princesa Punk o Princesa TNT.

Trabajos publicados 
 Unsere Umgangsformen. Die Welt der guten Sitten von A-Z - con la princesa Alessandra Borghese - (2000). ISBN 9783806875799
 Gloria: Die Fürstin - Im Gespräch mit Peter Seewald (2005). ISBN 9783453380004
 Die Fürstin und der Kardinal - con el cardenal Joachim Meisner - (2008). ISBN 9783451298714

Distinciones honoríficas 
  Oficial de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (07/09/2006).
  Comendadora con placa de la Orden de San Gregorio Magno (Ciudad del Vaticano, 23/07/2008).
  Dama gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta ( /06/2009).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Casa y Museo de Thurn und Taxis (en alemán)

Gloria
Nobleza de Alemania
Socialités
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Comendadoras con placa de la Orden de San Gregorio Magno
Condesas de Alemania
Nacidos en Stuttgart
Católicos de Alemania